Nejad ist der Familienname folgender Personen:

 Hamideh Esmaiel Nejad (* 1997), iranische Sprinterin
 Milad Nejad (* 1986), deutscher Rapper mit iranischen Wurzeln, siehe Milonair